Matera kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Matera (provins), provins, Basilicata, 
 Matera, kommun, Basilicata, Provincia di Matera, 

Robotskapade Italienförgreningar